Кро́уэлл, Кра́уэлл () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1869—1952) — американский генерал и политик,  (1917—1920).
  (1857—1931) — американский экономист, социолог, футбольный тренер, президент Тринити-колледжа (1887—1894).
 Кроуэлл, Жозефина (1859—1932) — канадо-американская киноактриса.
  (род. 1993) — американский .
  (род. 1984) — валлийский футболист.
 Кроуэлл, Родни (род. 1950) — американский певец, автор-исполнитель, гитарист и продюсер, работающий в направлениях кантри и американа.

Топоним 
 Кроуэлл — город в Техасе (США).
  — деревня в Оксфордшире (Англия).

См. также 
 Кроу